Чжен Сайсай була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ірина Хромачова з рахунком 3–6, 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Kunming Open, одиночний розряд